Rolando Ramón Nieves Hidalgo (n. Ortiz, Guárico, Venezuela 31 de agosto de 1974) es un Profesor y político venezolano, exalcalde del Municipio Ortiz de la revolución bolivariana, bajo la gestión de Gobierno de Nicolás Maduro, considerando el Socialismo liderado por el comandante Hugo Chávez.

Biografía 
Rolando Nieves Nació en Ortiz, Guárico, Venezuela, 31 de agosto de 1974. Es actualmente el Alcalde del Municipio Ortiz. Trabajo como profesor en el liceo ''U.E.N "Beatriz de Rodríguez".

Juramentan como Alcalde 
El lunes en horas de la mañana, en la población de Ortiz, Se juramentado por la junta municipal como alcalde del municipio, quien fue elegido el pasado 8 de diciembre, representando el Gran Polo Patriótico.

El acto se inició con una Misa en Acción de Gracias celebrada en la catedral de Ortiz, donde estuvo presente el nuevo mandatario acompañado de sus hijos Bárbara Nieves y Daniel Nieves y esposa, la profesora Rebeca Rincón; los concejales electos Telmo Rodríguez, José Ortiz, Gabino Herrada, Erasmo Mirabal, Alberto Salazar,  Héctor Da Silva y Enrique Palma; el diputado (CLEG) Wilman Magallanes, además de representantes del PSUV, consejos comunales, UBCh, frentes sociales, misiones y pueblo. Nieves, candidato del Gran Polo Patriótico (GPP), fue elegido con 5.407 votos, lo que representa un 56.95% del total de los votos escrutados, mientras que su más cercano seguidor logró 3.257 votos para un 34.30 por ciento.

Comienzo Como Alcalde 
Tal y como lo anunció Rolando Nieves durante la campaña electoral, entre las primeras acciones que ejercerá una vez juramentado como alcalde del municipio Ortiz, resaltan la evaluación integral del servicio de alumbrado público para determinar las medidas a emplear para solventar las deficiencias que en esta área existan.

Además, en materia de suministro de agua potable, anunció que trabajarán de la mano con la gobernación del estado Guárico y la empresa hidrológica de la entidad llanera para a través de una revisión detallada, establecer mecanismos que mejoren el servicio y garantizar así el acceso al vital líquido a todas las comunidades del municipio Ortiz.

Partido PCV 
Rolando es dirigente del Partido Comunista de Venezuela, fue el Vocero del Poder Popular en Alcaldía del Municipio Ortiz -Comunista - Marxista- Leninista-.

Vida personal 
Se casó con la Profesora Rebeca Rincón y tuvo dos hijos, Daniel Nieves y Bárbara Nieves. tiene otro hijo fuera de matrimonio llamado Rolando Nieves.

Referencias 

Guariqueños
Profesores de Venezuela
Dirigentes del Partido Comunista de Venezuela
Alcaldes de municipios de Guárico